architectuur
Kromhout (bouwkundig), een bouwkundig element in een kapconstructie
Kromhoutkazerne (Soerabaja), voormalige kazerne in Soerabaja
Kromhoutkazerne (Tilburg), voormalige kazerne in Tilburg (vernoemd naar David)
Kromhoutkazerne (Utrecht), oude en nieuwe kazerne in Utrecht (vernoemd naar Joachim Hendrik)
Kromhoutlezing, toespraak op de Dies Natalis van de Academie van Bouwkunst Amsterdam

Nederlandse personen
David Kromhout, officier
Joachim Hendrik Kromhout, officier en publicist
Rindert Kromhout, kinderboekenschrijver
Willem Kromhout, architect

overige

Kromhout (bedrijf), voormalig Nederlands bedrijf
Kromhoutpark, park in Tilburg
Museum Kromhout, scheepvaartmuseum in Amsterdam
Het Kromhout, voormalig scheepswerf aan de Hollandse IJssel

Zie ook 
Kromhouters, hockeyclub in Tiel